Thomas Greaves ist der Name folgender Personen:

* Thomas Greaves (Musiker), englischer Komponist und Lautenspieler 
 Thomas Greaves (Orientalist) (1611–1676), englischer Orientalist
 Thomas Greaves (Fußballspieler) (1888–1960), englischer Fußballspieler